Завадовка — топоним на Украине:

 Завадовка — село в Тепликском районе Винницкой области.
 Завадовка — село в Володарском районе Киевской области.
 Завадовка — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Завадовка — село в Турковском районе Львовской области.
 Завадовка — село в Монастырисском районе Тернопольской области.
 Завадовка — село в Нововодолажском районе Харьковской области.
 Завадовка — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.
 Завадовка — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.
 Завадовка — река Любачувка в верхнем течении.

См. также 
 Заводовка